Села:
 Красносілка — Вінницька область, Бершадський район
 Красносілка — Вінницька область, Крижопільський район
 Красносілка — Житомирська область, Іршанська селищна громада
 Красносілка — Житомирська область, Лугинська селищна громада
 Красносілка — Житомирська область, Овруцька міська громада
 Красносілка — Житомирська область, Радомишльська міська громада
 Красносілка — Житомирська область, Чуднівська міська громада
 Красносілка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Красносілка — Одеська область, Одеський район
 Красносілка — Хмельницька область, Деражнянський район
 Красносілка — Хмельницька область, Славутський район
 Красносілка — Хмельницька область, Старокостянтинівський район
 Красносілка — Хмельницька область, Старосинявський район
 Красносілка — Хмельницька область, Шепетівський район
Селище:
 Красносілка — Вінницька область, Літинський район
Залізниця:
 Красносілка — залізнична станція Коростенської дирекції Південно-Західної залізниці

Посилання